Тарабукин, Михаил:
 Тарабукин, Михаил Александрович (род. 1981) — российский актёр.
 Тарабукин, Михаил Прокопьевич (1885—1959) — старатель, рабочий вольно-поисковой партии ГРУ треста «Якутзолото».